Петра Луна има више значења:

 Петра Луна (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Петра Луна (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику